Umbra – caratteristica di albedo sulla superficie di Marte
Umbra – forma femminile del nome proprio di persona Umbro
Umbra – genere di pesci della famiglia Umbridae